Акил Умурзакович Салимов (24 декабря 1928 года, г. Ташкент, Узбекская ССР, СССР) — советский партийный и государственный деятель, Председатель Президиума Верховного Совета Узбекской ССР (1983—86 гг.).

Биография 
В 1950 году окончил Ташкентский политехнический институт В 1954 году защитил диссертацию на соискание степени кандидата технических наук, был на преподавательской работе (старший преподаватель, декан, проректор Ташкентского политехнического института). В 1981 году становится доктором технических наук.

С 1957 года член КПСС. С 1965 года на партработе: заместитель заведующего, заведующий Отделом науки ЦК КП Узбекистана, секретарь ЦК КП Узбекистана (1970—83 гг.).

С 20 декабря 1983 года по 6 декабря 1986 года — Председатель Президиума Верховного Совета Узбекской ССР, одновременно с 11 апреля 1984 года по 29 июня 1987 года — заместитель Председателя Президиума Верховного Совета СССР. Затем — ректор Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства.

Кандидат в члены ЦК КПСС (1986—88 гг.).

Автор свыше 200 научных статей, 7 монографий и учебников в области автомобильного транспорта и машиностроения.

Являлся председателем попечительского совета общественного фонда имени М.Улугбека по поддержке одаренной молодежи Республики Узбекистан.

Награды и звания 
Заслуженный деятель науки и техники Республики Узбекистан.

Источники 
 Таджикская советская энциклопедия. — Т. 7: Сакофий-Ховалинг. — Душанбе : Гл. науч. ред. Тадж. сов. энцикл., 1987. — С. 514.
 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КПСС, ВКП(б), РКП(б), РСДРП(б): Историко-биографический справочник / Сост. Горячев Ю. В. -М.: Издательский дом «Парад», 2005.

Выпускники Ташкентского государственного технического университета
Преподаватели Ташкентского государственного технического университета
Ректоры вузов Узбекистана
Хлопковое (Узбекское) дело
Председатели Президиума Верховного Совета Узбекской ССР
Заместители председателя Президиума Верховного Совета СССР
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Секретари ЦК КП Узбекистана
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 11-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 11-го созыва
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС